El nombre Departamento del Oriente, o del Este, puede referirse a:

 Departamento del Este, de la República de Costa de Marfil;
 Departamento del Oriente, de la Capitanía General de Cuba.
 Departamento del Oriente, del antiguo estado de Antioquia (Colombia);
 Departamento del Oriente, del antiguo estado de Boyacá (Colombia).